Het ATP-toernooi van Cincinnati 2010 werd van 16 tot en met 22 augustus 2010 gespeeld in de Amerikaanse stad Cincinnati. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Lindner Family Tennis Center. Een week eerder werd in Cincinnati het WTA-toernooi van Cincinnati 2010 gehouden. Vanwege sponsorcontracten is de officiële naam van het toernooi Western & Southern Financial Group Masters.

Toernooisamenvatting 
De enkelspel-titelverdediger bij het begin van het toernooi was Roger Federer. De Zwitser wist zijn titel te prolongeren door in de finale af te rekenen met de Amerikaan Mardy Fish.

Titelverdedigers in het dubbelspel waren Daniel Nestor en Nenad Zimonjić – zij verloren meteen hun openingspartij (in de tweede ronde). De als tweede geplaatste Amerikaanse tweelingbroers Bob en Mike Bryan won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste koppel Mahesh Bhupathi en Maks Mirni in twee sets.

Enkelspel

Geplaatste spelers 
De acht hoogst geplaatste spelers ontvingen een bye voor de eerste ronde.

Prijzengeld en ATP-punten

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspelschema
 Kwalificatieschema

Cincinnati
ATP-toernooi van Cincinnati